Midway ist:

 Midwayinseln, ein Atoll im Nordpazifik
 dort 1942 Schlacht um Midway
 Flughafen Chicago-Midway, der zweite Flughafen in Chicago
 Midway Games, eine Videospielfirma
 Midway-Bug, ein Polygonenfehler in der Erdbetrachtungssoftware Google Earth
 Midway Sportscars, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Midway, ein Dokumentarfilm (2009–2013) von Chris Jordan
 englischer Originaltitel des Films Schlacht um Midway (1976) von Jack Smight
 englischer Originaltitel des Films Midway – Für die Freiheit von 2019 von Roland Emmerich
 Midway-Gletscher, Gletscher im ostantarktischen Viktorialand

USS Midway ist ein Schiffsname der US-Marine, der nach der Schlacht um Midway vergeben wurde:
 USS Midway (AG-41), ein Hilfsschiff, 1942 gechartert
 USS Midway (CVE-63), ein Begleitflugzeugträger, 1943 in Dienst gestellt
 USS Midway (CV-41), ein Flugzeugträger, Typschiff der Midway-Klasse, 1945 in Dienst gestellt

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Midway (Alabama)
 Midway (Hot Spring County, Arkansas)
 Midway (Logan County, Arkansas)
 Midway (Colorado)
 Midway (Gadsden County, Florida)
 Midway (Santa Rosa County, Florida)
 Midway (Seminole County, Florida)
 Midway (Georgia)
 Midway (Christian County, Illinois)
 Midway (Madison County, Illinois)
 Midway (Massac County, Illinois)
 Midway (Tazewell County, Illinois)
 Midway (Vermilion County, Illinois)
 Midway (Indiana)
 Midway (Iowa)
 Midway (Kentucky)
 Midway (Louisiana)
 Midway (Minnesota), im Becker County
 Midway (Mahnomen County, Minnesota)
 Midway (Mississippi)
 Midway (New Mexico)
 Midway (Ohio)
 Midway (Pennsylvania)
 Midway (Bedford County, Tennessee)
 Midway (Crockett County, Tennessee)
 Midway (Obion County, Tennessee)
 Midway (Texas)
 Midway (Utah)
 Midway (Albemarle County, Virginia)
 Midway (Giles County, Virginia)
 Midway (King William County, Virginia)
 Midway, (Mecklenburg County, Virginia)
 Midway (Washington County, Virginia)
 Midway (Fayette County, West Virginia)
 Midway (Mercer County, West Virginia)
 Midway (Putnam County, West Virginia)
 Midway (Raleigh County, West Virginia)
 Midway (Wisconsin), im La Crosse County
 Midway Township (Minnesota)

in Kanada:
 Midway (British Columbia)

Siehe auch:

 Midway Township
 Schlacht um Midway (1942), US-amerikanischer Dokumentarfilm von John Ford